Lumbo ist eine kleine Hafenstadt in der Provinz Nampula in Mosambik.

Geographie 

Lumbo liegt in einer weiten, aber geschützten Bucht an der engsten Stelle der Straße von Mosambik.

Wirtschaft und Infrastruktur 
Die Stadt lebt von der Fischerei, dem Export von Cashew-Nüssen und Holz sowie dem Tourismus, da die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärte Ilha de Moçambique direkt gegenüberliegt und von hier die Brücke auf die Insel führt. Lumbo ist die Landseite dieser historisch und deshalb auch touristisch bedeutenden Insel, die für Jahrhunderte Sitz des portugiesischen Gouverneurs war. Lumbo verfügt über mehrere Hotels der gehobenen Klasse.

Seit dem Bürgerkrieg ist der Eisenbahnverkehr nach Nampula eingestellt. Der Flugplatz hat keinen Linienverkehr. Hier landen nur kleine Passagiermaschinen.

Söhne und Töchter der Stadt 
 Marcelino dos Santos (1929–2020), Politiker und Schriftsteller

Klima 

Ort in Mosambik
Ort mit Seehafen
Provinz Nampula
Ort in Afrika